L'edizione 1937 del campionato polacco di calcio fu vinta dal Cracovia Kraków.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1937
Campionato polacco di calcio